Дарья Вячеславовна Хлёсткина (8 октября 1973, Москва — 3 января 2015, Амстердам) — режиссёр полнометражного документального фильма «Последний лимузин», который был признан лучшим полнометражным фильмом на Артдокфесте-2013. Стал лауреатом национальной премии «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший кинофильм». В 2014 году фильм «Последний лимузин» получил приз на фестивале Андрея Тарковского «Зеркало».

Биография 
В 2009 году окончила мастерскую Марины Разбежкиной.

Скончалась 3 января 2015 года в Амстердаме после продолжительной болезни.

Примечания

Ссылки 
 Дарья Хлесткина: «В создании лимузина важны эмоции» // «Искусство кино» // № 1, январь 2014
 КиноПоиск: Дарья Хлёсткина
 
Дарья Хлесткина: «Я больше никогда не смогу снимать кино»